Сельское поселение Подгорное — муниципальное образование в Борском районе Самарской области.

Административный центр — село Подгорное.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Подгорное входят:
 село Подгорное,
 село Ново-Геранькино,
 посёлок Березняки,
 посёлок Соколовка,
 деревня Ласкаревка.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Борского района (Самарская область)